Tschany ist der Name
zweier Seen in Westsibirien (Russland), des Tschanysees und des mit ihm verbundenen Kleinen Tschanysees
einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Nowosibirsk (Russland), siehe Tschany (Ort)
eines Rajons in der Oblast Nowosibirsk (Russland), siehe Rajon Tschany